Aillant ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons in Frankreich:

 Aillant-sur-Milleron im Département Loiret
 Aillant-sur-Tholon im Département Yonne
 Kanton Aillant-sur-Tholon im Département Yonne

Siehe auch:
 Aillon